Jean Desmarets peut désigner :
 Jean Desmarets (XIV), avocat général au parlement de Paris et Prévôt des marchands de Paris ;
 Jean Desmarets de Saint-Sorlin, (1595-1676), poète et dramaturge français ;
 Jean Desmarets (1910-1999), maire de Flers-lez-Lille puis de Villeneuve-d'Ascq.